Сен-Марк (, ) — город на западе Гаити, на территории департамента Артибонит.

Географическое положение 
Расположен на берегу залива Гонаив, примерно в 80 км к северо-западу от столицы страны, города Порт-о-Пренс.
Абсолютная высота — 127 метров над уровнем моря. Важный торговый порт.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 89 890 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Соединён со столицей страны национальной трассой № 1.

Известные уроженцы 
 Ниссаж Саже — бывший президент Гаити (1869—1874).
 Марк Луи Безен — и. о. президента и премьер-министр Гаити (1992—1993).
 Вивиан Барбо — квебекская политическая деятельница, депутат Палаты общин Канады, дочь Клемана Барбо.
 Гарсель Бове — американская актриса, певица и фотомодель.

Примечания 

Города Гаити